Arrowhead Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Beach (Missouri), im Miller County
 Arrowhead Beach (North Carolina), im Chowan County
 Arrowhead Beach (Ohio), im Lake County